Jan Krosnowski (zm. 1620) – podstoli i stolnik koronny, starosta rypiński
 Jan Ignacy Krosnowski (1629–1697) – jezuita, asceta i kaznodzieja
 Jan Krosnowski (zm. 1702) – chorąży kamieniecki, stolnik gostyniński
 Jan Krosnowski (ur. 1714) – podstoli i cześnik opoczyński, łowczy stężycki, burgrabia drohicki